Сонсорол — остров в Тихом океане в составе государства Палау.
 Сонсорол — архипелаг в Тихом океане в составе государства Палау.
 Сонсорол — штат Палау.
 Сонсорол — микронезийский язык.